Михаил Осокин: Осокин, Михаил Алексеевич (1903—?) — советский композитор, преподаватель.
 Осокин, Михаил Глебович (род. 1952) — советский и российский тележурналист, колумнист, блогер.